

Rue Masséna à Limoges ;
 Rue Masséna à Lille ;
 Rue Masséna à Lyon ;
 Rue Masséna à Marseille ;
 Rue Masséna à Toulon.